Selina Kyle sau Catwoman este un personaj fictiv creat de Bob Kane și Bill Finger, care apare în cărțile de benzi desenate americane publicate de DC Comics, de obicei în asociere cu Batman. Aceasta și-a făcut apariția ca The Cat în BATMAN#1 (primăvara 1940). Catwoman a fost prezentată publicului în Batman (1966), Michelle Pfeiffer a jucat rolul Catwoman în filmul Batman revine (1992), Halle Berry în Catwoman (2004), Anne Hathaway în Cavalerul negru: Legenda renaște (2012), Zoë Kravitz în Lego Batman: Filmul (2017), Zoë Kravitz în Batman (2022).

Personaje fictive introduse în 1940
DC Comics
Personaje din benzi desenate